Сандра Бернхард (; род. 6 июня 1955) — американская актриса, комедиантка, певица и писательница, которая достигла известности в конце 1970-х благодаря критическому высмеиванию знаменитостей и политиков в своих пародиях. В 2005 году Comedy Central включил Бернхард в список «Ста величайших стенд-ап комедиантов всех времен».

Ранние годы 
Сандра Бернхард родилась во Флинте, штат Мичиган, в еврейской семье. У неё есть три старших брата. Когда ей было 10, она переехала с семьей в Скоттсдейл, штат Аризона. В возрасте 19 лет она переехала в Лос-Анджелес и работала маникюршей в салоне красоты.

Карьера 
Бернхард добилась первой известности после выступления в клубе The Comedy Store. После выступлений в нескольких телешоу, в 1982 году она дебютировала в кино, снявшись в фильме Мартина Скорсезе «Король комедии», который принес ей премию Национального общества кинокритиков США за лучшую женскую роль второго плана. Она продолжала вести активную деятельность, а в конце восьмидесятых привлекла внимание общественности слухами о том, что у неё роман с Мадонной. Слухи об их романе обострились когда она появилась в фильме Мадонны «В постели с Мадонной».

Бернхард снялась в популярном ситкоме «Розанна» в период между 1991—1997 годами. В сентябре 1992 года Бернхард появилась на обложке журнала Playboy. В тот период она появилась в таких фильмах как «Гудзонский ястреб», «Записки Манки Зеттерлэнда», «Гори, Голливуд, гори», «Без вины виноватый», «Я проснулся рано в день моей смерти» и «100 проблем и девушка». В последние годы она была приглашенной звездой в нескольких телешоу, таких как «Закон и порядок: Специальный корпус», «Секс в другом городе», «Новые приключения старой Кристин», «Красотки в Кливленде», «Уилл и Грейс» и «Американская история ужасов», а также сыграла эпизодическую роль Дарлин Бойл-Линетти в сериале «Бруклин 9-9».

Личная жизнь 
Бернхард — открытая бисексуалка. У неё есть дочь — Сисели Ясин Бернхард (род. 4 июля 1998).

Дискография

Альбомы 
 I’m Your Woman
 Without You I’m Nothing
 Excuses for Bad Behavior (Part One)
 I’m Still Here… Damn It!
 The Love Machine
 Hero Worship
 Excuses for Bad Behavior (Part Two)
 The Love Machine Remastered (entirely different than The Love Machine)
 Giving Til It Hurts
 Gems of Mystery
 Everything Bad & Beautiful
 Whatever It Takes
 I Love Being Me, Don’t you?

Синглы 
 «Everybody’s Young»
 «You Make Me Feel (Mighty Real)» (#13 U.S. Billboard Hot Dance Club Play)
 «Manic Superstar»
 «Phone Sex (Do You Want Me Tonight?)»
 «On the Runway» (#39 U.S. Billboard Hot Dance Club Play)
 «Perfection»
 «Miracle of Lights»
 «All Around»

Примечания

Ссылки 
 
 Bernhard’s brief appearance in Philadelphia (video)

Комедиантки США
Стендап-комики США
Активисты ЛГБТ-движения в США
Музыканты танцевальной музыки США
Киноактрисы США